Gobba, in medicina, una deformazione del torace dovuta ad alterazioni ipercifotiche della colonna vertebrale
Gobba, escrescenza presente sul dorso di cammelli e dromedari,  costituita da tessuto connettivo e adiposo
Gobba, nel linguaggio popolare convessità della luna durante la prima e quarta fase lunare
Gobba, in generale e per estensione una prominenza, un rigonfiamento o una curvatura di una superficie
Gobba, elemento che costituisce la superficie sulla quale viene eseguita l'omonima specialità dello sci acrobatico

Note

Pagine correlate 
Gobbo